УЕФА Лига шампиона 2021/22. је била 67. сезона овог најважнијег Уефиног клупског такмичења, а 30. сезона од реорганизације и промене назива из Купа европских шампиона у УЕФА Лига шампиона.

Завршна утакмица је одиграна на Стад де Франсу у Паризу, између Реал Мадрида и Ливерпула. Првобитно је планирано да се финале одржи на Стадиону Санкт Петербург у руском граду Санкт Петербургу, али због рата између Русије и Украјине, Русија је избачена са свих спортских такмичења и одузето јој је финале. Победник Лиге шампиона 2021/22. аутоматски се квалификовао у групну фазу Лиге шампиона наредне сезоне и имао је право да игра против победника Лиге Европе 2021/22. у УЕФА суперкупу 2022. године.

Ова сезона је прва у којој се одржавају три значајна европска клупска такмичења (Лига шампиона, Лига Европе и Лига конференција) још од сезоне 1998/99. (када се последњи пут одигравао Куп победника купова) под окриљем УЕФА. Систем такмичења у Лиги шампиона није претрпео промене. Једина разлика у односу на претходне сезоне односи се на квалификациони део — екипе које су елиминисане у прелиминарном и првом колу квалификација за улазак у ЛШ настављају такмичење у Лиги конференција, а не у Лиги Европе. 

Дана 24. јуна 2021. године, УЕФА је одобрила предлог о укидању правила гола у гостима у свим клупским такмичењима, које је примењивано од 1965. године.

Челси је бранио титулу шампиона, који је у прошлогодишњем финалу у Лисабону, минималним резултатом од 1 : 0, савладао екипу Манчестер Ситија. Није успео да одбрани титулу будући да је у четвртфиналу био избачен од Реал Мадрида. 

Реал је у финалу победио Ливерпул с резултатом 1 : 0 и тиме је осигурао своју рекордну четрнаесту титулу првака Европе. Шпански клуб је такође по пети пут био шампион такмичења у последњих девет година.

Учешће екипа

Рангирање савеза

Распоред екипа

Екипе

Распоред такмичења 
Распоред одигравања утакмица у Лиги шампиона 2021/22. наведен је у табели испод.

Квалификације

Прелиминарно коло 
Прелиминарно коло је било турнирског типа. Победник ове рунде пласирао се у прво коло квалификација за Лигу шампиона. Поражене екипе наставиле су са такмичењем у другом колу квалификација за Лигу конференција 2021/22.

Жреб за прелиминарну рунду одржан је 8. јуна 2021. Полуфиналне утакмице су игране 22. јуна, а финална 25. јуна 2021. Турнир је одржан у Албанији, мада је првобитно било планирано да се одржи на Фарским Острвима, али је одлука промењена због неповољне епидемиолошке ситуације на острвима.

Прво коло квалификација 
Поражене екипе настављају са такмичењем у другом колу квалификација за Лигу конференција 2021/22.

Жреб за прво коло квалификација одржан је 15. јуна 2021. Прве утакмице су игране 6. и 7. јула, а реванш мечеви 13. и 14. јула 2021.

|}

Друго коло квалификација 
Друго коло квалификација подељено је у два одвојена дела: један за националне прваке и један за остале екипе. Поражене екипе из обе стазе настављају са такмичењем у трећем колу квалификација за Лиге Европе 2021/22.

Жреб за друго коло квалификација одржан је 16. јуна 2021. Прве утакмице су игране 20. и 21. јула, а реванш мечеви 27. и 28. јула 2021.

|-
!colspan=6|Стаза првака

|-
!colspan=6|Стаза лиге

|}

Треће коло квалификација 
Треће коло квалификација подељено је у два одвојена дела: један за националне прваке и један за остале екипа. Поражене екипе из стазе првака настављају са такмичењем у колу плеј-офа Лиге Европе 2021/22. Поражене екипе из стазе лиге стичу право учешћа у групној фази Лиге Европе 2021/22.

Жреб за треће коло квалификација одржан је 19. јула 2021. Прве утакмице су игране 3. и 4. августа, а реванш мечеви 10. августа 2021.

|-
!colspan=6|Стаза првака

|-
!colspan=6|Стаза лиге

|}

Коло плеј-офа 
Коло плеј-офа подељено је у два одвојена дела: један за националне прваке и један за остале екипе. Поражене екипе у оба дела настављају са такмичењем у групној фази Лиге Европе 2021/22.

Жреб за коло плеј-офа одржан је 2. августа 2021. Прве утакмице су игране 17. и 18. августа, а реванш мечеви 24. и 25. августа 2021.

|-
!colspan=6|Стаза првака

|-
!colspan=6|Стаза лиге

|}

Групна фаза 

Жреб за групну фазу одржан је 26. августа 2021. у 18.00 часова (19.00 по турском времену), у Истанбулу (Турска). Тридесет и две екипе распоређене су у осам група, а свака група се састоји од по четири екипе. Током жребања, екипе су подељене у четири шешира на основу следећих правила:

У првом шеширу су смештени освајачи титула Лиге шампиона и Лиге Европе из претходне сезоне, као и прваци првенстава првих шест савеза који су рангирани на Уефиној ранг-листи савеза за 2020. годину;
У други, трећи и четврти шешир смештене су преостале екипе, које су распоређене у шеширима на основу својих клупских коефицијената у 2021. години.
Екипе из истог савеза нису могле бити извучене у истој групи. Из политичких разлога, екипе из Украјине и Русије нису могле бити извучене у истој групи. Пре жреба, УЕФА је формирала парове екипа из истих савеза (један пар за две или три екипе, два пара за четири или пет екипа) на основу телевизијске публике, где је један тим уврштен у групе од А до Д, а друга екипа у групе од Е до Х. То је учињено како би екипе играле утакмице различитим данима. 

По два најбоља тима из сваке групе пласирају се у осмину финала. Трећепласирани тимови пребацују се у плеј-оф за осмину финала Лиге Европе, док ће четвртопласиране екипе бити елиминисане из европских такмичења за ову сезону.

Шериф Тираспољ дебитује у групној фази Лиге шампиона. Шериф је прва екипа из Молдавије која наступа у групној фази ЛШ.

Први шешир
 Челси (коеф.: 98,000)
 Виљареал (коеф.: 63,000)
 Бајерн Минхен (коеф.: 134,000)
 Манчестер Сити (коеф.: 125,000)
 Атлетико Мадрид (коеф.: 115,000)
 Интернационале (коеф.: 53,000)
 Спортинг Лисабон (коеф.: 45,500)
 Лил (коеф.: 14,000)

Други шешир
 Реал Мадрид (коеф.: 127,000)
 Барселона (коеф.: 122,000)
 Јувентус (коеф.: 120,000)
 Манчестер јунајтед (коеф.: 113,000)
 Пари Сен Жермен (коеф.: 113,000)
 Ливерпул (коеф.: 101,000)
 Севиља (коеф.: 98,000)
 Борусија Дортмунд (коеф.: 90,000)

Трећи шешир
 Порто (коеф.: 87,000)
 Ајакс (коеф.: 82,500)
 Шахтар Доњецк (коеф.: 79,000)
 РБ Лајпциг (коеф.: 66,000)
 Ред Бул Салцбург (коеф.: 59,000)
 Бенфика (коеф.: 58,000)
 Аталанта (коеф.: 50,500)
 Зенит Санкт Петербург (коеф.: 50,000)

Четврти шешир
 Бешикташ (коеф.: 49,000)
 Динамо Кијев (коеф.: 47,000)
 Клуб Бриж (коеф.: 35,500)
 Јанг Бојс (коеф.: 35,000)
 Милан (коеф.: 31,000)
 Малме (коеф.: 18,500)
 Волфсбург Коеф: 14,714)
 Шериф Тираспољ (коеф.: 14,500)

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Елиминациона фаза 

У елиминационој фази учествује шеснаест тимова, који су се квалификовали као првопласирани и другопласирани тимови у свакој од осам група у групној фази такмичења. У свакој фази, изузев финала, тимови се састају два пута, тј. играју се две утакмице, с тим да једну гостује један, а другу утакмицу гостује други тим.  

Механизам извлачења (жребања) за сваку фазу је следећи:

 у извлачењу за осмину финала, првопласирани тимови из осам група су повлашћени, а другопласирани тимови су неповлашћени. Повлашћени тимови играју против неповлашћених тимова, с тим да повлашћени тимови другу утакмицу играју код куће. Тимови из исте групе или исте лиге не могу бити извучени и не могу играти једни против других;
 у извлачењу за четвртфинале и полуфинале, нема рангирања (носиоца и неносиоца), а тимови из исте групе или исте лиге могу бити извучени и могу играти једни против других. Извлачења за четвртфинале и полуфинале одржавају се заједно, пре него што се играју четвртфиналне и полуфиналне утакмице. Име победника четвртфинала неће бити познат у време полуфиналног извлачења. Такође ће се одржати жреб за одређивање финалних учесника, тј. који ће тим бити „домаћин” за финале (из административних разлога, јер се финале игра на неутралном терену).

Осмина финала 
Жреб је био одржан 13. децембра 2021. године. Прве утакмице су игране 15, 16, 22. и 23. фебруара, а реванш мечеви 8, 9, 15. и 16. марта 2022. године.

Четвртфинале 

Жреб је био одржан 18. марта 2022. године. Прве утакмице су игране 5. и 6. априла, а реванш мечеви 12. и 13. априла 2022. године.

|}

Полуфинале 

Жреб је био одржан 18. марта 2022. године. Прве утакмице су игране 26. и 27. априла, а реванш мечеви 3. и 4. маја 2022. године.

|}

Финале 

Финални меч је одигран 28. маја 2022. на Стад де Франсу у Сен Денију у Француској. На жребу 18. марта 2022. године одређено је ко ће бити домаћин финала, из административних разлога.

Статистика 
Статистика искључује квалификациона кола као и коло плеј-офа.

Најбољи стрелци

Најбољи асистенти

Напомене

Види још 
 УЕФА Лига Европе 2021/22.
 УЕФА Лига конференција 2021/22.
 Списак фудбалских клубова у европским такмичењима 2021/22.

Референце

Спољашње везе 

 Званични веб-сајт УЕФА Лиге шампиона

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Лига шампиона
УЕФА Лига шампиона 2021/22.